Het ATP-toernooi van Costa do Sauípe 2004 (officieel Brasil Open) werd van 23 tot en met 29 februari gespeeld in de Braziliaanse stad Costa do Sauípe. De wedstrijden werden gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Costa do Sauípe
ATP-toernooi van Costa do Sauípe